{{Ficha de gira musical |
| nombre_gira		= Gira No Voy A Decir Que No 
| imagen		=
| descripción_foto	= 
| artista		= Ximena Sariñana
| lugares		= Norteamérica, Europa, Latinoamérica
| álbum			= No todo lo puedes dar
| fecha_comienzo	= 4 de noviembre de 2014
| fecha_fin		= 2018
| mangas		= 2 
| shows			= - en total
| tour_anterior		= 
| este_tour		= Gira No Voy A Decir Que No(2014–2018)
| tour_siguiente 	= Gira ¿Dónde bailarán las niñas?(2019)
}}

La Gira No Voy A Decir Que No''' es una serie de conciertos realizados por la cantante mexicana Ximena Sariñana para promocionar su disco No todo lo puedes dar.

Historia 

Esta gira comenzó en México.

Lista de canciones

Fechas de la gira 

 Abajo se especifican la fechas como invitada especial de Juanes en la Gira Loco De Amor 

 Abajo se especifican la fechas como telonera especial de Coldplay en el A Head Full of Dreams Tour

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial.

Giras musicales de Ximena Sariñana
Giras musicales de 2014
Giras musicales de 2015
Giras musicales de 2016